A 2014–2015-ös magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát tizenhat csapat részvételével rendezték meg. A bajnokságot a Vasas SC nyerte meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 

 Kiesett a másodosztályba
 Mezőkövesdi SE, 15. helyezettként
 Kaposvári Rákóczi FC, 16. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 Nyíregyháza Spartacus FC, a másodosztály győzteseként 
 Dunaújváros PASE, a másodosztály második helyezettje
 Kiesett a harmadosztályba
 Várda SE, 14. helyezett
 Kozármisleny SE, 15. helyezettként 
 FC Tatabánya, 16. helyezettként
 Feljutott a másodosztályba
 Soroksár SC, az NB 3 közép-csoportjának győztese
 Csákvári TK, az NB 3 nyugati-csoportjának győztese
 Szeged 2011, az NB 3 legjobb második helyezettje

Részt vevő csapatok

Végeredmény

Eredmények

Helyezések fordulónként

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Statisztikák

Gólszerzők 

Utolsó elszámolt mérkőzésnap: 2015. május 31.

Gólpasszok

Mesterhármasok

Jegyzetek

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2